Léopold Flameng (1831-1911), graveur, peintre et illustrateur français ;
 Marie-Auguste Flameng (1843-1893), peintre de marine français français ;
 François Flameng (1856-1923), fils de Léopold, peintre, graveur et illustrateur français ;
 Léon Flameng (1877-1917), fils de Marie-Auguste, coureur cycliste français.